TIZ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Tari (Papua Nuova Guinea)
 tiz – codice ISO 639-3 della lingua tai hongjin